Бе́лая (Белая Лугань) — река в Луганской области Украины, правый приток реки Лугани. Бассейн Северского Донца. Длина реки 88 км. Площадь водосборного бассейна 755 км². Уклон — 3,1 м/км. Долина реки асимметрична, шириной до 3 км. Русло извилистое, шириной от 2 до 10 метров, есть перекаты. Используется для орошения, технических и бытовых потребностей, рекреации.

География 
Берёт начало на юго-западных склонах Донецкой возвышенности. Протекает по территории Перевальского, Лутугинского и Славяносербского районов Луганской области. Сооружено Исаковское водохранилище (выше Михайловки), есть пруды.

Населённые пункты 
 Тимирязево (исток в восточных окрестностях)
 Городище
 Малоивановка
 Красная Заря
 Новосёловка
 Ящиково
 Селезнёвка
 Бугаевка
 Малоконстантиновка
 Троицкое
 Михайловка
 Юрьевка
 Белое
 Весёлая Тарасовка
 Гаевое
 Сабовка

Притоки 
Чернухина (левый).

Примечания

Литература 
 
 
 

Притоки Лугани
Реки Луганской области
Перевальский район
Лутугинский район
Славяносербский район